Села:
 Новороманівка — Донецька область, Нікольський район
 Новороманівка — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Новороманівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)